Hosoe ist der Familienname folgender Personen:

 Eikō Hosoe (* 1933), japanischer Fotograf und Filmproduzent
 Isao Hosoe (1942/1943–2015), japanischer Produktdesigner